Nederland:
 De Kleine Molen (Haarlem), een windmolen in Haarlem
 De Kleine Molen (Stiens), een windmolen in Stiens
 Kleine Molen (Overpelt), een voormalige watermolen te Overpelt
 Kleine (Tiendweg) Molen, een wipmolen in Streefkerk
 Kleine of Lage Molen, een windmolen in Nieuw-Lekkerland

België:
 Oostmolen (Gistel), ook wel kleine molen genoemd, een windmolen in Gistel
 Kleine Molen (Lummen), een watermolen te Lummen